

Важнейшие события

Ассирия 
 689 до н. э. — царь Ассирии Синаххериб разграбил Вавилон.
 681—669 гг. до н. э. — царь Ассирии Асархаддон (Ашшурахиддин), сын Синаххериба.

Древняя Греция 
 688 до н. э. — родосцы и критяне основали колонию Гела на Сицилии.
 685 до н. э. — Халкидон становится древнегреческой колонией.
 685—668 гг. до н. э. — Вторая Мессенская война.

Египет 
 689—664 гг. до н. э. — фараон Тахарка.

Иудея 
 687—642 гг. до н. э. — царь Иудеи Манассия, сын Езекии.

Китай 
 689 г. до н. э. — чуский правитель Вэнь-ван впервые учредил столицу в Ин, перенеся её из Данъяна.
 687 г. до н. э. — древнейшее описание метеоритного дождя в Лу.
 687 г. до н. э. — половодье и неурожай в Лу.
 687 г. до н. э. — циньский князь У-гун уничтожил княжество Сяого.
 681—677 гг. до н. э. — Си-ван, правитель династии Чжоу.

См. также

Примечания 

680-е годы до н. э.